Гс — сокращение, обозначающее:
 Единицы измерения:
 Грамм-сила
 Гаусс
 ГС - голосовая связь
 ГС - голосовое сообщение
 ГС — глобальный справочник
 ГС — газосигнализатор
ГС - Голевой счёт
 ГС — Гражданская смена
 ГС или газосепаратор — газовый сепаратор
 ГС или геосеть — геодезическая сеть
 ГС — группа советников
 ГС — градостроительство
 госсовет или ГС — государственный совет
 ГС — партия «Гражданская сила»
 ГС — газовая сварка
 ГС — генеральная совокупность
 ГС — гарантийный срок
 ГС — главный специалист
 ГС — гравиметр скважинный
 ГС — гистероскопия
 ГС — горизонтальная скважина
 ГС — головная станция
 ГС — гербовый сбор
 ГС — грамматический словарь
 ГС — Гражданский союз
 ГС или ГСН — головка самонаведения
 ГС — гигиенический сертификат
 ГС — гемосорбция
 ГС — газовая смазка
 ГС — грузовая станция
 ГС — горизонтальная связь
 ГС — горелка сварочная
 ГС — головка стирания
 ГС — главные силы
 ГС или ГТС — гидротехническое строительство
 ГС — гармонизированная система
 ГС — гефнеровская свеча
 ГС или ГС РАН — географическая служба РАН
 ГС — гидросистема
 ГС — газоснабжение
 ГС — гидросамолёт
 гс — гидрографическое судно
 Гс — гаусс
 ГС — грядоделатель-сеялка
 ГОС или ГС — госпитальное судно
 ГС — генератор сигналов
 ГС — генератор самолётный
 ГС — газовый, семечко
 госслужащий или ГС — государственный служащий
 горсовет или ГС — городской совет
 геолсъёмка или ГС — геологическая съёмка
 генсхема или ГС — генеральная схема
 генсек, генсекретарь или ГС — генеральный секретарь
 г/с — грамм в секунду
 Г, гс или г · с — грамм-сила

 Отношения:
 г/с — Групповой секс